Elk City ist der Name folgender Orte in den USA:
 Elk City (Idaho), Idaho County
 Elk City (Kansas), Montgomery County
 Elk City (Nebraska), Douglas County
 Elk City (Oklahoma), Stadt im Beckham County
 Elk City (Oregon), Lincoln County
 Elk City (Pennsylvania), Clarion County
 Elk City (West Virginia), Barbour County
 Elk City Bridge, Oregon